Poeverlein ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Poeverlein (1874–1957), deutscher Jurist und Botaniker
 Robert Poeverlein (1883–1968), deutscher Architekt